Cicero kan syfta på:

 Cicero (mått) – en typografisk måttenhet
 Cicero (ordbehandlare) – ett ordbehandlingsprogram
 9446 Cicero − en asteroid i huvudbältet

Geografi
 Cicero, Illinois – en ort i Illinois

Personer
 Marcus Tullius Cicero (106–43 f.Kr.), en romersk retor, författare och politiker, bror till Quintus
 Quintus Tullius Cicero (102–43 f.Kr.),  en romersk statsman och författare, bror till Marcus